Rottschalk ist der Familienname folgender Personen:

 Gerda Rottschalk (* 1920; † 2001), deutsche Journalistin und Schriftstellerin
 Gregor Rottschalk (* 1945), deutscher Radiomoderator und Autor